El término Siam se puede referir a:

Geografía
 Siam, antiguo nombre de Tailandia y con el que eran conocidos los siguientes reinos desaparecidos:
 Reino de Sukhothai (1238-1438)
 Reino de Ayutthaya (1351-1767)
 Reino de Thonburi (1768-1782)
 Reino de Rattanakosin (1782-1932)

Empresas
 SIAM, empresa argentina líder fundada por Torcuato Di Tella a comienzos del siglo XX. En la actualidad SIAM fabrica artículos para el hogar.

Otros usos
 Salón Internacional del Automóvil México, por su sigla.
 Songs in A Minor, álbum de Alicia Keys, por su sigla.
 Sigla de Society for Industrial and Applied Mathematichs, asociación que edita la publicación científica SIAM Journal on Computing.

Música
 Siam, dúo colombiano de música pop.